Район Ацута
Святилище Ацута